Бе́льский уе́зд — название нескольких уездов (исторических административных единиц в составе губерний и областей) Русского царства, Российской империи и первых лет РСФСР.
 Бельский уезд — уезд Гродненской губернии с центром в городе Бельске-Подляском.
 Бельский уезд — уезд Русского царства и Смоленской губернии с центром в городе Белом.
 Бельский уезд — уезд Седлецкой губернии с центром в городе Беле.
 См. также 
 Белецкий уезд — уезд Бессарабской губернии.
 Старобельский уезд — уезд Харьковской губернии.
 Бельский район (значения)